Název Vojslavice má více sídel:

 Vojslavice, obec v okrese Pelhřimov
 Vojslavice (Bystřice), část města Bystřice v okrese Benešov
 Vojslavice (Šumavské Hoštice), část obce Šumavské Hoštice v okrese Prachatice

Externí odkazy